Aschenwald ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Aschenwald (* 1982), österreichische Schriftstellerin
 Erwin Aschenwald (* 1954), österreichischer Komponist, Violinist und Sänger
 Franz Aschenwald (1913–1945), österreichischer Skisportler
 Hansjörg Aschenwald (* 1965), österreichischer nordischer Kombinierer
 Philipp Aschenwald (* 1995), österreichischer Skispringer
 Rosi Aschenwald (* 1962), österreichische Skirennläuferin